«E! Правдивая голливудская история» — американский телевизионный документальный сериал на E!, рассказывающий о голливудских знаменитостях, фильмах, телешоу и известных общественных деятелях. Темы, затронутые в программе, включают непристойные пересказы голливудских секретов, скандалы шоу-бизнеса, убийства и тайны знаменитостей, биографии порно-звёзд и «где-они-сейчас?»-исследования бывших кумиров детства. Он часто содержит подробные интервью, фактические кадры из зала суда и драматические реконструкции. Контент обычно обновляется, чтобы отразить текущую жизнь или статус личности, которой посвящён эпизод.

Сюжет 
«E! Правдивая голливудская история» изначально задумывался как подборка знаменательных событий, произошедших с 29 марта 1996 года, но превратился в еженедельный биографический документальный сериал. Регулярный выход сериала в эфир начался в октябре 1996 года. Первая «Правдивая голливудская история» была посвящена убийству Ребекки Шеффер.

Эпизоды длятся от часа до двух в зависимости от темы, которая будет освещена. Всего вышло более 500 «Правдивых голливудских историй».

Сериал получил премию «Грейси» в 1998 году за эпизод на Гилде Рэднер и был номинирован на премии «Эмми» в 2001, 2002 и 2003 годах и Prism Awards в 2009 году.

22 августа 2019 года было анонсировано, что сериал вернётся 6 октября 2019 года.

Эпизоды

2019: перезагрузка 
Перезагрузка в октябре 2019 года (озвученная Марой Жюно) считалась «1 сезоном», счёт обнулился. Эпизод пока что включает в себя:

 Сезон 1 эпизод 1 • NXIVM: Самопомощь или секс-культ? (6 октября 2019 г.)
 Сезон 1 эпизод 2 • Кто такая Ким Кардашьян Уэст? (13 октября 2019 г.)
 Сезон 1 эпизод 3 • Хип-хоп отвергает женщин? (20 октября 2019 г.)
 Сезон 1 эпизод 4 • Фильмы ужасов: проклятие или совпадение? (27 октября 2019 г.)
 Сезон 1 эпизод 5 • Слава — это зависимость? (3 ноября 2019 г.)
 Сезон 1 эпизод 6 • Что убивает самых больших звёзд музыки? (17 ноября 2019 г.)

Список «E! Правдивых голливудских историй» 
Если не указано иное, все оригинальные трансляции датируются, прежде всего временем, когда эпизод впервые вышел в эфир в Соединённых Штатах.

Артисты и актёры 

 Адам Уэст
 Аманда Байнс (16 декабря 2012 г.)
 Анджелина Джоли (16 октября 2005 г.)
 Анисса Джонс («Семейное дело: История Аниссы Джонса») (18 апреля 1999 г.)
 Бен Аффлек и Мэтт Деймон (3 августа 2003 г.)
 Бетенни Франкель (21 сентября 2011 г.)
 Бёрт Рейнольдс (5 марта 2000 г.)
 Билл Биксби (15 августа 1999 г.)
 Бо Дерек (17 октября 1999 г.)
 Боб Крейн (26 января 1998 г.)
 Бригитта Нильсен (10 сентября 2000 г.)
 Брэндон Ли (7 сентября 1997 г.), (17 сентября 1997 г.)
 Вайнона Райдер (7 апреля 2002 г.)
 Валери Бертинелли (4 ноября 2009 г.)
 Ванесса Уильямс
 Гэри Бьюзи (16 февраля 1998 г.)
 Дадли Мур (14 марта 1999 г.)
 Дана Плато (21 ноября 1999 г.)
 Дебрали Скотт (8 октября 2000 г.)
 Деми Мур (1 июня 2003 г.)
 Деннис Хоппер (11 апреля 1999 г.)
 Дж. М.Дж. Буллок (7 мая 2000 г.)
 Джей Норт («Деннис раскрыл угрозу: история Джея Норта») (9 января 2000 г.)
 Джеймс Стэйси (19 апреля 1999 г.)
 Джейн Фонда (19 ноября 2000 г.)
 Джек Николсон (22 мая 2005 г.)
 Дженнифер Лопес (24 октября 2004 г.)
 Дженнифер О’Нил (1999), (2000)
 Дженнифер Энистон (22 мая 2005 г.), (26 декабря 2008 г.)
 Джерри Льюис (18 мая 2003 г.)
 Джим Варни (31 декабря 2000 г.), («Эрнест едет в Голливуд») (9 января, 2001)
 Джинн Кармен («Джинни Кармен: королева фильмов категории В») (4 октября 1998 г.)
 Дита фон Тиз (28 мая 2009 г.)
 Джон Кэнди (3 апреля 2001 г.)
 Джон Риттер (24 апреля 2005 г.)
 Джон Стэймос (29 сентября 2007 г.)
 Джонни Депп (2005)
 Джоуи Хизертон (15 апреля 2001 г.)
 Джуди Гарленд (27 июня 2009 г.), («Последние дни Джуди Гарланд») (14 января 2001 г.)
 Дивайн (7 марта 1999 г.)
 Дин Мартин (24 января 1999 г.)
 Доктор Фил (7 сентября 2003 г.)
 Доминик Данн («Доминик Данн: американская трагедия») (23 февраля 1997 г.)
 Дрю Бэрримор (13 июня 2004 г.), (28 ноября 2007 г.)
 Дэвид Кэррадайн («Кунг-фу: история Дэвида Кэррадайна») (30 июля 2000 г.)
 Дэвид Стриклэнд (4 июня 2000 г.)
 Дэвид Хассельхофф (16 декабря 2006 г.)
 Дэрил Ханна (4 апреля 2004 г.)
 Ева Лонгория («Ева Лонгория Паркер») (20 мая 2009 г.)
 Жан-Клод Ван Дамм (19 мая 2002 г.)
 Жюстин Бейтман (25 мая 2003 г.)
 Кара Диогуарди (26 октября 2011 г.)
 Карен Карпентер
 Кейт Госслин (2 февраля 2011 г.)
 Кейт Хадсон (5 сентября 2008 г.)
 Келли Рипа (6 августа 2006 г.)
 Кёрсти Элли (20 октября 2002 г.)
 Киану Ривз (9 ноября 2003 г.)
 Ким Бейсингер (29 июня 2003 г.)
 Ким Кэттролл (6 апреля 2009 г.)
 Колин Фаррелл (26 марта 2006 г.)
 Кори Фельдман (4 января 1998 г.)
 Кори Хэйм (17 октября 2001 г.)
 Кортни Кокс (21 октября 2009 г.)
 Крис Фарли (10 января 1999 г.)
 Кристи Макникол (21 марта 1999 г.)
 Кристиан Слейтер (3 мая 1998 г.)
 Кристофер Джонс (19 апреля 1999 г.)
 Крысиная стая (5 декабря 2001 г.)
 Кто такая Ким Кардашьян Уэст? (13 октября 2019 г.)
 Кэрин Капсинет (29 сентября 1999 г.)
 Лара Флинн Бойл (22 февраля 2004 г.)
 Линда Блэр (24 октября 1999 г.)
 Линда Картер (5 мая 2002 г.)
 Линдси Лохан (12 июня 2005 г.), (20 февраля 2012 г.)
 Лони Андерсон (24 июня 2001 г.)
 Лорен Чапин (4 апреля 1999 г.)
 Майкл Джей Фокс (4 сентября 2006 г.)
 Майкл Лэндон (29 июня 1997 г.)
 Майкл Уэзерли («Ещё немного красоты… Жизнь Майкла Уэзерли») (11 апреля 2012 г.), («Звезда NCIS, Майкл Уэзерли становится глупым») (30 июля 2012 г.)
 Маккензи Филлипс (19 июля 1998 г.)
 Маколей Калкин («Маколей Калкин: развитие ребёнка, распад семьи») (20 апреля 1998 г.)
 Марго Киддер (15 февраля 1998 г.)
 Марио Лопес (6 февраля 2009 г.)
 Маришка Харгитей (18 апреля 2008 г.)
 Марк Уолберг (2 февраля 2004 г.)
 Марлон Брандо (6 октября 2002 г.)
 Мег Райан (2 октября 2005 г.)
 Мел Гибсон (22 августа 2004 г.)
 Мелани Гриффит (10 октября 2004 г.)
 Микки Рурк (31 августа 1999 г.)
 Мистер Ти (7 февраля 1999 г.)
 Миша Бартон и Кристин Каваллари («Миша и Кристин: Babes of the O.C») (10 сентября 2006 г.)
 Молодой Голливуд: от А до Зака ​​(Майли Сайрус, Зак Эфрон, Jonas Brothers, Тейлор Свифт) (19 декабря 2008 г.)
 Монтель Уильямс
 Мэри Тайлер Мур (8 мая 2005 г.)
 Мэрилин Монро («Многочисленные воздыхатели Мэрилин Монро») (4 марта 2001 г.)
 Натали Вуд (14 декабря 1997 г.)
 Наташа Ричардсон (15 июля 2009 г.)
 Ник Нолти (9 февраля 2003 г.)
 Николь Кидман (15 декабря 2007 г.)
 Опра Уинфри (17 октября 2004 г.)
 Патрик Демпси (10 ноября 2007 г.)
 Патрик Суэйзи (9 июня 2009 г.)
 Пиа Задора (26 мая 2002 г.)
 Питер Ду (1 ноября 1999 г.)
 Пол Рубенс/«Пи-Ви Герман» (21 июня 1998 г.)
 Пола Абдул (14 сентября 2003 г.)
 Ребекка Шеффер («Тёмная одержимость: История Ребекки Шеффер») (1996)
 Рене Зеллвегер
 Ривер Феникс (16 февраля 1997 г.)
 Риз Уизерспун (28 ноября 2008 г.)
 Ричард Симмонс (2000)
 Роберт Блейк (28 апреля 2002 г.)
 Роберт Дауни-младший (1998)
 Род Серлинг (25 января 2000 г.)
 Родни Харви («Отравленные мечты: Родни Харви») (23 августа 1999 г.), (21 ноября 1999 г.)
 Рози О’Доннелл (2 марта 2003 г.)
 Рок Хадсон (11 июля 1999 г.)
 Рэй Комбс (16 ноября 1997 г.)
 Рэйчел Рэй (5 мая 2007 г.)
 Саймон Коуэлл (14 мая 2006 г.)
 Сибилл Шеперд (15 октября 2006 г.)
 Сид и Марти Кроффт («H.R. Pufnstuf: Странный мир Сид и Марти Кроффт») (24 декабря 2000 г.)
 Сильвестр Сталлоне (27 февраля 2005 г.)
 Скотт Шварц (1 октября 2000 г.)
 Снуки (27 июля 2011 г.)
 Сонни Боно (10 октября 1999 г.)
 Стив Маккуин (27 сентября 1998 г.)
 Стивен Сигал (13 октября 2002 г.)
 Сьюзан Сомерс (17 марта 2002 г.)
 Тай Пеннингтон (17 ноября 2007 г.)
 Тара Рид (21 марта 2004 г.)
 Тони Китэйн (29 сентября 2002 г.)
 Тори Спеллинг (24 марта 2006 г.)
 Уилл Смит (8 декабря 2007 г.)
 Уильям Шетнер (8 декабря 2002 г.)
 Ума Турман (18 апреля 2004 г.)
 Филлис Диллер (28 января 2001 г.)
 Фредди Принц (18 октября 1998 г.)
 Фэрра Фосетт (20 июня 1999 г.), (5 августа 2009 г.)
 Хизер Локлир (27 июня 2004 г.)
 Хит Леджер (11 июля 2008 г.)
 Хоуи Мэндел (31 июля 2008 г.), (Канада: 30 июля 2008 г.)
 Хэлли Берри (21 апреля 2007 г.)
 Чарли Шин (11 августа 2010 г.)
 Чепмен Дуэйн Ли («Пёс-охотник за головами») (24 мая 2010 г.)
 Шарлиз Терон (20 июня 2008 г.)
 Шеннен Доэрти (13 июля 2003 г.)
 Шон Янг (30 июня 2002 г.)
 Шэрон Стоун (26 января 2004 г.)
 Шэрон Тейт («Последние дни Шэрон Тейт») (25 июля 1999 г.)
 Элизабет Монтгомери
 Элизабет Тейлор (29 ноября 1998 г.)
 Элизабет Хёрли (20 июня 2004 г.)
 Эммануэль Льюис (22 июня 2003 г.)
 Энди Уорхол (15 марта 1998 г.)
 Энтони Перкинс (1997)
 Эрве Вильшез (15 августа 1999 г.)
 Ян-Майкл Винсент (13 июля 1997 г.)
 Brat Pack (28 марта 1999 г.)
 Chippendales (25 июля 2004 г.)

Ведущие новостей, репортёры и журналисты 

 Джеймс Бэйкон
 Джейн Поли
 Джулиана Ранчич (1 апреля 2012 г.)
 Кэти Курик
 Рона Баррет
 Стар Джонс (31 октября 2008 г.)
 Херальдо Ривера (21 ноября 2004 г.)

Комедианты 

 Бретт Батлер (23 августа 1999 г.)
 Галлахер (4 апреля 2001 г.)
 Гилда Раднер (19 октября 1997 г.)
 Джерри Льюис (18 мая 2003 г.)
 Джим Керри (10 сентября 1998 г.), (Канада: 27 августа 2008 г.)
 Джо Пископо (19 декабря 2000 г.)
 Джоан Риверз (пародия на её карьеру) (22 февраля 2001 г.), (1 апреля 2001 г.)
 Джон Белуши (31 мая 1998 г.)
 Крис Фарли (10 января 1999 г.)
 Кэти Гриффин (20 октября 2007 г.)
 Ленни Брюс (25 апреля 1999 г.)
 Мартин Лоуренс (27 июля 2003 г.)
 Пола Паундстоун (12 декабря 2001 г.)
 Редд Фокс (25 апреля 1999 г.)
 Ричард Прайор (2 февраля 2003 г.)
 Рэй Комбс (16 ноября 1997 г.)
 Сэм Кинисон (31 августа 1996 г.)
 Фил Хартман (6 сентября 1998 г.)
 Филлис Диллер (28 января 2001 г.)
 Чич и Чонг (20 февраля 2000 г.)
 Эллен Дедженерес (4 января 2004 г.), (11 января 2004 г.)
 Энди Дик (15 сентября 2002 г.)
 Энди Кауфман (25 октября 1998 г.)
 Эндрю Дайс Клэй (4 июля 1999 г.)

Модельеры 

 Джанни Версаче
 Эрин Хьюз
 Halston (21 февраля 1999 7.)

Музыканты 

 Адам Ламберт (21 ноября 2010 г.)
 Алия (21 октября 2001 г.)
 Ашер (27 января 2010 г.)
 Боб Марли
 Брет Майклс (6 марта 2009 г.)
 Бритни Спирс («Бритни Спирс: цена славы») (25 июля 2008 г.), («Бритни Спирс: Fall from Grace»)
 Брэнди
 Дайана Росс (16 февраля 2003 г.)
 Джанет Джексон
 Джастин Бибер
 Дженис Джоплин
 Дженнифер Лопес
 Джон Денвер (10 мая 1998 г.)
 Джон Леннон («Джон Леннон: последние дни») (11 октября 1998 г.)
 Джонни Кэш (28 июня 1998 г.)
 Джордж Майкл (26 февраля 2002 г.)
 Джуди Гарленд
 Дин Мартин
 Долли Партон (10 мая 2005 г.)
 Дэй Дорис (3 февраля 2003 г.)
 Кантри-дивы (Шанайя Твейн, Шелби Линн, Фейт Хилл, Dixie Chicks, Триша Йервуд и Гретхен Уилсон)
 Карен Карпентер (13 апреля 1997 г.)
 Клэй Эйкен (12 декабря 2008 г.)
 Кортни Лав
 Кристина Агилера (14 сентября 2005 г.)
 Кэти Перри
 Ла Тойя Джексон (27 февраля 2000 г.)
 Лайза Миннелли (21 июля 2002 г.)
 Либераче (26 июля 1998 г.)
 Лиза Мари Пресли (9 марта 2003 г.)
 Литл Ричард (16 июля 2000 г.)
 Майкл Джексон (8 июня 2003 г.), («Судебный процесс 2005 года») (23 декабря 2008 г.)
 Майкл Хатченс (5 декабря 1999 г.)
 «Мама» Касс Эллиот (19 февраля 2001 г.)
 Марвин Гэй (28 января 1998 г.)
 Мисси Эллиотт
 Мэрайя Кэри (28 ноября 2001 г.)
 Нелли Фуртадо (13 августа 2008 г.)
 Ники Минаж (22 апреля 2012 г.)
 Николь Шерзингер
 Оливия Ньютон-Джон
 Пинк (23 июля 2006 г.)
 Пола Абдул (28 августа 2005 г.)
 Селена (воостановление дела о её убийстве в 1995 году)
 Селин Дион (Канада: 6 августа 2008 г.)
 Си Ло Грин (16 сентября 2013 г.)
 Сэмми Дэвис-младший (29 июля 2001 г.)
 Таня Такер (13 апреля 2003 г.)
 Тейлор Свифт (7 апреля 2010 г.)
 Тимбалэнд (20 декабря 2011 г.)
 Тиффани (14 июля 2002 г.)
 Томми Ли (23 августа 1998 г.)
 Уэйн Ньютон (3 декабря 2000 г.)
 Фрэнк Синатра (14 мая 1998 г.), («Синатра в Голливуде») (17 мая 1998 г.)
 Шер (28 сентября 2003 г.)
 Шерил Кроу (23 января 2009 г.)
 Шон Комбс
 Элвис Пресли («Элвис: Голливудские годы») (29 марта 1998 г.), («Последние дни Элвиса») (19 сентября 1999 г.)
 Эми Уайнхаус (9 февраля 2008 г.)
 Эминем (6 июля 2003 г.)
 LL Cool J (15 апреля 2009 г.)
 New Kids on the Block (17 июня 2001 г.)
 Pussycat Dolls (23 мая 2008 г.)
 Snoop Dogg (31 июля 2005 г.)
 Spice Girls (14 октября 2001 г.)
 Tiny Tim (31 декабря 2000 г.), (25 марта 2001 г.)
 The Beach Boys (7 июля 2002 г.)
 The Monkees (1 августа 1999 г.)
 Village People (2 января 2000 г.)
 ’N Sync

Общественные места 

 Студия 54 («Студия 54: Секс, наркотики и диско») (24 мая 1998 г.)
 The Comedy Store

Пары и семьи 

 Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер («Арнольд и Мария») (15 февраля 2004 г.)
 Братья Болдуин (8 января 2006 г.)
 Бритни Спирс и Кевин Федерлайн («Бритни и Кевин») (9 октября 2005 г.)
 Голди Хоун и Кейт Хадсон (8 марта 2004 г.)
 Джессика, Эшли и семья Симпсонов (Джессика, Эшли, Джо и Тина Симпсон) (7 августа 2005 г.)
 Джоан и Мелисса Риверс (13 мая 2012 г.)
 Кевин Джонас и Даниэль Делеса
 Кейт и Пиппа Миддлтон («Кейт и Пиппа») (12 октября 2011 г.)
 Лайонел и Николь Ричи (12 декабря 2004 г.), (14 декабря 2004 г.)
 Люк и Оуэн Уилсон (11 апреля 2008 г.)
 Майк Тайсон и Робин Гивенс (2 июня 2002 г.)
 Мик Джаггер и Джерри Холл (5 сентября 1999 г.)
 О’Нилы (Татум, Райан и Гриффин О’Нил) (18 ноября 2001 г.)
 Пэрис и Ники Хилтон («Сёстры Хилтон») (20 февраля 2005 г.)
 Рик Роквелл и Дарва Конгер («Рик и Дарва: Ошибка в миллион долларов») (9 июля 2000 г.)
 Род и Кимберли Стюарт (11 июня 2006 г.)
 Семейка Осборнов (Оззи, Шэрон, Келли и Джек Осборн) (17 мая 2007 г.)
 Семейство Кардашьян (Роберт старший, Кортни, Кимберли, Хлои, Роберт младший Кардашян, Брюс, Крис, Кендалл и Кайли Дженнер) (4 апреля 2008 г.)
 Семья Кеннеди («Кеннеди: власть, соблазн и Голливуд») (5 апреля 1998 г.)
 Семья Халка Хогана (Линда Хоган, Брук Хоган и Ник Хоган) (7 ноября 2008 г.)
 Стивен и Лив Тайлер (16 июня 2007 г.)
 Уитни Хьюстон и Бобби Браун (18 февраля 2001 г.)
 Шон Пенн и Мадонна (29 августа 1999 г.)
 Чарли Шин и Дениз Ричардс
 Ice-T и Коко (12 февраля 2012 г.)
 The Judds (Наоми, Вайнонна и Эшли Джадд) (6 июня 2004 г.)
 Posh and Becks (16 февраля 2008 г.)

Персоны «Плейбоя» 

 Анна Николь Смит (23 сентября 2001 г.)
 Бетти Пейдж («Бетти Пейдж: от пинапа до секс-символа») (27 марта 1997 г.), (27 апреля 1997 г.)
 Близняшки Барби (27 мая 2001 г.)
 Дженни Маккарти (9 мая 2004 г.)
 Джессика Хан (8 ноября 1998 г.)
 Дороти Страттен (16 января 2000 г.)
 Кармен Электра (4 февраля 2001 г.)
 Кендра Уилкинсон («Кендра») (17 марта 2010 г.)
 Клаудия Дженнингс
 Памела Андерсон (6 ноября 2008 г.)
 Ребекка Армстронг
 Холли Мэдисон (30 марта 2011 г.)
 Хью Хефнер
 Шеннон Твид (30 апреля 2009 г.)

«Правдивая голливудская история» исследует 

 Богатенькие дети убивают (12 мая 2010 г.)
 Внутри разума серийного убийцы (17 июля 2005 г.)
 Голодная смерть ради совершенства (8 октября 2006 г.)
 Запасть на студента (1 сентября 2007 г.)
 Кошмарные свидания (13 июня 2012 г.)
 Кошмары в социальных сетях (25 февраля 2015 г.)
 Кошмары на выпускных (2 мая 2008 г.)
 Кошмары на каникулах
 Культы, религия и контроль сознания (26 сентября 2008 г.)
 Любовь за решеткой (17 апреля 2005 г.)
 Молодые звёзды и проблемы с законом (29 сентября 2014 г.)
 Мужья-убийцы (14 ноября 2008 г.)
 Онлайн-кошмары (2 декабря 2006 г.)
 Оригинальный Ночной сталкер (6 мая 2009 г.)
 Папарацци (10 февраля 2007 г.)
 Победители и неудачники Вегаса (13 июня 2008 г.)
 Похищения (6 октября 2007 г.)
 Причудливые диеты (21 марта 2008 г.)
 Проклятие лотереи (24 сентября 2006 г.)
 Проклятие лотереи 2 (8 сентября 2010 г.)
 Свадебные убийства
 Серийные убийцы на свободе (12 сентября 2008 г.)
 Слава - это зависимость? (3 ноября 2019 г.)
 Смертельные воды (18 июня 2006 г.)
 Торговля подростками
 Убийства и медиа-машина (3 октября 2004 г.)
 Ужасы пластической хирургии (28 ноября 2005 г.)
 Ужасы подростковой беременности
 Фильмы ужасов: проклятие или совпадение? (27 октября 2019 г.)
 Хейзинг (1 декабря 2007 г.)
 Чандра Леви и убийства в Капитолии (26 февраля 2006 г.)
 Чирлидинг
 Что убивает самых больших звёзд музыки? (17 ноября 2019 г.)
 «C.S.I. Место преступления» в реальной жизни (24 июля 2005 г.)

Правители и миллиардеры 

 Грейс Келли, принцесса Каролина и принцесса Стефания («Грейс, Кэролайн, Стефани: проклятие королевской семьи») (7 апреля 1998 г.)
 Дональд Трамп (9 апреля 2000 г.)
 Общество Девочек (Дочери самых богатых деятелей высшего общества)
 Первые дочери (14 апреля 2007 г.) (Дочери президентов США)
 Принцесса Диана (30 августа 1998 г.), («Диана: наследство принцессы») (31 августа 2003 г.)
 Ребекка Ферратти и султан Брунея («Султан и девушка с разворота») (6 декабря 1998 г.)
 Сара: герцогиня Йоркская (21 декабря 2010 г.)
 Трастовый фонд «Дети» (31 мая 2004 г.) (Дочери богатых и знаменитых родителей, такие как Пэрис Хилтон)
 Юные правители (Семь европейских королевских особ)

Представители индустрии для взрослых 

 Боб Гуччионе (19 декабря 1999 г.)
 Дженна Джеймсон (10 августа 2003 г.)
 Джим и Арти Митчелл («Кровавые братья: Джим и Арти Митчелл») (16 марта 2003 г.)
 Джинджер Линн (4 августа 2002 г.)
 Джон Холмс («Джон Холмс и убийства страны чудес») (18 июня 2000 г.)
 Линда Лавлейс (5 ноября 2000 г.)
 Саванна (3 октября 1999 г.)
 Трейси Лордз (16 августа 1998 г.)

Президенты США 

 Билл Клинтон («Билл Клинтон. Все женщины президента») (14 декабря 2003 г.)
 Джон Ф. Кеннеди
 Дональд Трамп

Преступники 

 Андреа Йейтс (6 ноября 2005 г.)
 Братья Менендес (29 апреля 2001 г.)
 Женщины, которые убивают (30 октября 2005 г.) (с участием Кристин Россум и Маргарет Рудин)
 Кейси Энтони (19 октября 2011 г.)
 Клодин Лонже («Клодин и Спайдер Сабич») (11 июня 2000 г.)
 Кристиан Брандо (1997)
 Майкл Элиг («Смерть от дискотеки») (16 апреля 2000 г.)
 Мэри Кей Летурно (2 января 2005 г.)
 Сэм Шеппард («Дело об убийстве Сэма Шеппарда») (21 мая 2000 г.)
 Хайди Флейс (12 июля 1998 г.)
 NXIVM: Самопомощь или секс-культ? (6 октября 2019 г.)

Режиссёры и продюсеры 

 Аль Адамсон («Аль Адамсон: убийство короля фильмов категории B») (26 марта 2000 г.)
 Альфред Хичкок (8 августа 1999 г.)
 Боб Фосс (3 января 1999 г.) (3 февраля 1999 г.)
 Джеймс Кэмерон (21 мая 2009 г.)
 Джо Фрэнсис («Джо Фрэнсис Gone Wild») (1 августа 2008 г.)
 Джулия Филлипс («Джулия Филлипс: Голливудский изгой») (27 июня 1999 г.)
 Доун Стил (15 ноября 1998 г.)
 Расс Мейер (7 ноября 1999 г.)
 Роман Полански (4 января 1998 г.)

Спортсмены 

 Анна Курникова (17 августа 2003 г.), («Теннис: Анна Курникова») (3 октября 2009 г.)
 Брюс Дженнер (17 сентября 2000 г.)
 Деннис Родман (13 июня 1999 г.)
 Дэвид Дрэйпер (8 июля 2001 г.)
 Женщины-бодибилдеры (19 августа 2009 г.)
 Крис Бенуа (Канада: 3 сентября 2008 г.), («Крис Бенуа: Схватка с демонами») (27 августа, 2008 г.)
 Коби Брайант (16 ноября 2003 г.)
 О. Джей Симпсон (8 сентября 2002 г.), («Интервью О.Дж. Симпсона») (23 августа 1998 г.), («О.Дж., Николь и Рон: обратный отсчёт до убийства») (14 июня 1998 г.)
 Оксана Баюл (8 февраля 1998 г.)
 Руди Галиндо (13 декабря 1998 г.)
 Серена Уильямс и Винус Уильямс («Сёстры Уильямс») (23 мая 2004 г.)
 Скотт Хамильтон (30 января 2000 г.)
 Тай Бабилония и Рэнди Гарднер («Тай и Рэнди») (6 февраля 2002 г.)
 Тайгер Вудс (14 апреля 2010 г.)
 Тим Тибоу (июль 2012)
 Тоня Хардинг (17 января 1999 г.)
 Халк Хоган (19 декабря 1999 г.)
 NASCAR: Жизнь в Фаст Лейн (30 мая 2005 г.)

Супермодели 

 Брук Шилдс (11 сентября 2005 г.)
 Дженис Дикинсон (27 марта 2005 г.)
 Джерри Холл
 Джиа Каранджи («Джиа: Супермодель») (22 апреля 2001 г.)
 Кейт Мосс
 Кимора Ли Симмонс (3 октября 2008 г.)
 Кристи Бринкли
 Кэрри Отис (6 января 2002 г.)
 Лорен Хаттон (25 ноября 2001 г.)
 Марго Хемингуэй (12 января 1997 г.)
 Наоми Кэмпбелл
 Ники Тейлор (16 июня 2002 г.)
 Супермодели: под кожей
 Тайра Бэнкс (13 ноября 2005 г.)
 Фабио (11 февраля 2001 г.), (14 февраля 2001 г.)
 Хайди Клум (24 октября 2008 г.)

Телеигры 

 Колесо Фортуны (23 января 2005 г.)
 Family Feud (28 июля 2002 г.)
 Hollywood Squares (30 марта 2003 г.)
 The Gong Show (5 января 2003 г.)
 The Price Is Right (27 января 2002 г.)

Телепередачи и реалити-шоу 

 «24 часа» (13 января 2007 г.)
 «Американская семейка»
 «Беверли-Хиллз, 90210» (22 июля 2001 г.)
 «Бестолковые»
 «Блоссом» (21 августа 2005 г.)
 «Большой брат»
 «Большой ремонт»  (18 декабря 2005 г.)
 «Бухта Доусона» («Дети „Бухты Доусона“») (4 декабря 2005 г.)
 Бывшие жёны из реалити (Эдрианн Карри, Луэнн де Лессепс, Линда Хоган, Кортни Стодден и Дженнифер Уильямс)
 «Бэтмен»
 «Весёлая компания» (26 ноября 2000 г.)
 «Восьми достаточно» (6 августа 2000 г.)
 «Все в семье» (27 августа 2000 г.)
 «Дай мне перерыв» (27 апреля 2003 г.)
 «Даллас» (13 августа 2000 г.)
 «Деревенщина из Беверли-Хиллз» (7 января 2001 г.)
 «Династия» (11 ноября 2001 г.)
 «Добро пожаловать назад, Коттер» (8 октября 2000 г.)
 «Добрые времена» (20 августа 2000 г.)
 «Друзья» (19 ноября 2006 г.)
 «Женаты… с детьми» (26 августа 2001 г.)
 «Закон Лос-Анджелеса» (28 октября 2001 г.)
 «Калифорнийский дорожный патруль» (26 декабря 1999 г.)
 «Клан Сопрано» (20 апреля 2003 г.)
 «Клуб Микки Мауса» (9 июня 2007 г.) (Все три версии, 1955–58, 1977–79 и 1989–96)
 «Кто здесь босс?»
 «Мелроуз-Плейс» (15 июня 2003 г.)
 «Молодые и дерзкие» (20 мая 2001 г.)
 «Моя жена меня приворожила» (22 августа 1999 г.)
 [[Остров Гиллигана|«Остров Гиллигана'»']] (12 декабря 1999 г.)
 «Отряд „Стиляги“» (13 февраля 2000 г.)
 «Отчаянные домохозяйки» («Женщины из „Отчаянных домохозяек“») (25 сентября 2005 г.)
 «Панки Брюстер» (20 августа 2006 г.) (также его звезда Солейл Мун Фрай)
 Плохие девочки реалити-шоу (Омароса, Тришель Каннателла и Элисон Ирвин)
 «Полиция Майами» (3 июня 2001 г.)
 «Полный дом» (13 марта 2005 г.)
 «Пострелята» («Проклятие „Пострелят“») (24 ноября 2002 г.)
 «Придурки из Хаззарда» (21 января 2001 г.)
 «Проблемы роста» (19 августа 2001 г.)
 «Различные ходы» (20 сентября 1998 г.)
 «Реальный мир» (24 августа 2003 г.)
 «Розанна» (23 апреля 2000 г.) (также его главная героиня)
 «Сайнфелд» (23 декабря 2006 г.)
 «Секс в большом городе» («Женщины из „Секса в большом городе“») (16 апреля 2006 г.)
 «Семейка Брейди» (6 июня 1999 г.)
 «Семья Партриджей» (13 сентября 1999 г.)
 «Спасатели Малибу» (16 мая 1999 г.), (1 июля 2001 г.)
 «Спасённые звонком» (1 декабря 2002 г.)
 «Танцы со звёздами» (12 мая 2007 г.)
 «Топ-модель по-американски»
 «Трое — это компания» (27 декабря 1998 г.)
 «Утиная династия» (10 июля 2014 г.)
 «Ученик» «Факты из жизни» («„Факты из жизни“ девушек») (28 ноября 1999 г.)
 «Холостяк» «Чарльз в ответе» (21 мая 2006 г.)
 «Частный детектив Магнум» (5 августа 2001 г.)
 «Шоу 70-х»  (7 мая 2006 г.)
 «Шоу Дженни Джонс» (5 февраля 2001 г.) (включая убийство Скотта Амедура Джонатаном Шмитцем после их появления на шоу, которое никогда не транслировалось)
 «Шоу Косби» («Дети Косби») (12 августа 2001 г.)
 «Шоу Энди Гриффита» («Andy of Mayberry») (6 февраля 2000 г.)
 «Я люблю Люси» (1 мая 2005 г.)
 «Я мечтаю о Джинни» (27 ноября 2000 г.)
 «American Idol»
 «American Idol»: правило для девочек (11 декабря 2005 г.) (Келли Кларксон, Кэрри Андервуд и Фантазия Баррино)
 «Dog the Bounty Hunter» «Survivor» (2 мая 2001 г.)
 «The Monkees» «The View»

 Фильмы 

 «Американский пирог» («„Американский пирог“ раскрыт»)
 «Бестолковые» (19 декабря 2001 г.)
 «Билли Джек» (12 марта 2000 г.)
 «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» (13 января 2002 г.)
 «Грязные танцы» (3 сентября 2000 г.)
 «Дрянные девчонки» (16 марта 2007 г.)
 «Забегаловка» (12 мая 2002 г.)
 «Изгоняющий дьявола» («Проклятие „Экзорциста“») (15 августа 2004 г.)
 «Клуб „Коттон“» (25 мая 1997 г.)
 «Крик» (31 октября 2001 г.)
 «Лицо со шрамом» (7 октября 2006 г.)
 «Наша Банда»/«Пострелята» («Проклятие „Пострелят“») (24 ноября 2000 г.)
 «Полтергейст» («Проклятие „Полтергейста“») (19 октября 2002 г.) (с участием Хизер О’Рурк и Доминик Данн)
 «Солдаты неудачи» «Сумеречная зона» («Суд „Сумеречной зоны“») (23 января 2000 г.), (25 января 2000 г.)
 «Танец-вспышка» (2 апреля 2000 г.)
 «Терминатор» (14 апреля 2002 г.)
 «Техасская резня бензопилой» (1 октября 2006 г.)
 «Челюсти» (9 июня 2002 г.)
 «Шестнадцать свечей»'' (10 июня 2001 г.)

Другие 

 Голливужские бывшие жёны (7 октября 2009 г.)
 Голливудские сердцееды (30 марта 2009 г.)
 Грейди Стайлз (22 октября 2000 г.)
 Девушки Джеймса Бонда (17 ноября 2002 г.)
 Джон Делореан
 Дети рок-звёзд (29 января 2005 г.)
 Джесси Вентура (2 июля 2000 г.)
 Джилл Энн Везервокс («Убийство мисс Голливуд») (31 октября 1999 г.)
 Джон Уолш («Преступник Америки: Джон Уолш») (15 октября 2000 г.)
 Джон Ф. Кеннеди-младший (13 декабря 2010 г.), («Последние дни Джона Ф. Кеннеди-младшего») (15 июля 2001 г.)
 Джонбенет Рэмси (26 октября 2003 г.)
 Дочери рок-звёзд (30 сентября 2009 г.)
 Жаклин Кеннеди Онассис («Последние дни Джеки О») (29 октября 2000 г.)
 Жаклин Сюзанн
 Жёны рок-звёзд
 Жёны рок-звёзд. Часть 2
 Жёны рэперов (13 мая 2009 г.)
 Жёны футболистов
 Жёны хип-хоп исполнителей
 Жёны The Beatle Wives (14 февраля 1999 г.)
 Зигфрид и Рой (30 апреля 2000 г.)
 Ивел Книвел (20 декабря 1998 г.)
 Канадские сердцееды Голливуда (30 марта 2009 г.)
 Кантри-дивы (20 ноября 2005 г.)
 Конкурсы красоты
 Королевы крика (31 октября 2004 г.)
 Крисс Энджел (24 июня 2009 г.)
 Ларри Флинт (10 декабря 2000 г.)
 Лаура Шлессинджер
 Лейси Питерсон (2 мая 2004 г.)
 Линда Собек (1 ноября 1998 г.)
 Марта Стюарт (13 мая 2001 г.)
 Мэри Джо Буттафуоко, Джои Буттафуоко и Эми Фишер («Скандал на Лонг-Айленде: Буттафуоко и Эми Фишер») (14 сентября 1999 г.), (14 ноября 1999 г.)
 Памела Дес Баррес (31 января 1999 г.)
 Патрисия Херст (12 ноября 2000 г.)
 Паула Дин (14 октября 2013 г.)
 Подростковые идолы 80-х (20 июня 2005 г.)
 Раскол реальности (4 декабря 2014 г.)
 Реальность бывших жен (22 мая 2014 г.)
 Ричард Симмонс (25 июня 2000 г.)
 Самые громкие скандалы
 Сансет Стрип (2 мая 1999 г.)
 Сара Пэйлин (21 апреля 2011 г.)
 Убийство в Лас-Вегасе (10 ноября 2002 г.)
 Уолли Джордж
 Хайди Фон Бельтц (23 мая 1999 г.)
 Хизер Миллс
 Хип-хоп отвергает женщин? (20 октября 2019 г.)
 Элизабет Глейзер (22 ноября 1998 г.)
 Эмбер Фрей (26 июня 2005 г.)
 Baseball Wives (8 июля 2009 г.)
 Basketball Wives (10 февраля 2010 г.)

См. также 
 Инсайдер

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 E! Правдивая голливудская история на IMDb (оригинал сериала)
 E! Правдивая голливудская история на IMDb (2019: перезагрузка)
 E! Правдивая голливудская история  на TV.com
 E! Правдивая голливудская история на epguides.com

Телесериалы США, запущенные в 1996 году
Телесеть E! показывает
Телесериалы на английском языке